Fantino, conduttore di cavalli da corsa
Fantino, nome proprio di persona
Fantino, frazione di San Giovanni in Fiore
Fantino, città della Repubblica Dominicana
Monte Fantino, montagna delle Alpi Liguri